Венке Кнутсон (, род. 20 октября 1978 года) — норвежская поп-певица.

Биография 
Венке Кнутсон родилась в Биркеланне (Норвегия) в 1978 году. В начале своей жизни жила со своей семьёй в США.

В школьные годы Венке пела в хоре. Далее она работала учителем в начальной школе.

Была замужем за Свеном Коре Лиодденом (Svenn Kåre Liodden). Вышла замуж во второй раз за Томаса Вольда (Thomas Wold) в 2008 году.

В 2003 году Венке Кнутсон выпустила свой первый сингл Panic, а затем — первый альбом Scared.

В 2010 году участвовала в норвежском отборочном конкурсе Евровидение-2010 с песней Jealous Cause I Love You. Участвуя в полуфинале и победив в конкурсе «Последний шанс», певица вышла в финал, но победить не смогла.

Дискография

Альбомы

Синглы 

1 Выпущены как синглы для трансляции по радио

Примечания

Ссылки 
 Официальный фан-клуб

Певцы и певицы Норвегии